«Ленингра́дские ковбо́и встреча́ют Моисе́я» () — фильм финского режиссёра Аки Каурисмяки, снятый в 1994 году. Продолжение фильма «Ленинградские ковбои едут в Америку».

Сюжет 
Прошло пять лет с тех пор, как музыкальная группа из глухой сибирской деревушки обосновалась в Мексике. Их деспотичный импресарио Владимир исчез, но в его отсутствии группа завоевала постоянное место в местных чартах, будучи востребованной на многочисленных свадьбах и похоронах. На пути столь успешного продвижения, непреодолимой преградой стало лишь повальное увлечение музыкантов горячительными напитками. Уцелевшие в неравной схватке с чудовищем по имени Текила, затаились в безлюдной пустыне, где их, спустя некоторое время, настигла телеграмма от безымянного работодателя, предлагавшего контракт на выступление в нью-йоркском клубе.

В Нью-Йорке музыканты встретили своего пропавшего импресарио, отрастившего длинную бороду и выдававшего себя за Моисея. В короткое время новоявленный пророк восстановил свою безграничную власть и горячей проповедью убедил участников коллектива о необходимости возвращения домой. Долгий путь к земле обетованной сопровождался рядом неприятных эпизодов с представителями властей. Неугомонный Владимир в качестве сувенира прихватил с собой деталь, заблаговременно отколотую им от скульптуры памятника Свободы и за путешествующей на стареньком автобусе группой неустанно следил, строящий всевозможные каверзы, секретный агент Джонсон.

В ролях 
 Матти Пеллонпяя — Моисей / Владимир
 Кари Вяянянен — немой
 Андре Вильм — Лазарь / Джонсон / Илия
 Никки Теско — американский кузен
 Рок-группа «Ленинградские ковбои»

Ссылки 
  

Кинокомедии Финляндии
Кинокомедии Германии
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1994 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Финляндии 1994 года
Роуд-муви Германии
Роуд-муви Франции
Музыкальные фильмы Франции
Музыкальные фильмы Германии
Музыкальные фильмы Финляндии